Вьекослав Африч (; 26 августа 1906, Хвар, Австро-Венгрия (ныне Хорватия) — 28 июля 1980, , Хорватия, СФРЮ) — хорватский и югославский актёр, режиссёр и сценарист.

Биография 
В 1927 году окончил актёрскую школу в Загребе. Выступал на театральных сценах в Сплите, Сараево и Белграде. С 1930 года — в Загребе, где играл, в основном, в классических пьесах.

В годы Второй мировой войны — участник Народно-освободительного движения Югославии. С 1942 года — в партизанском отряде, занимался организацией театральной деятельности НОАЮ.

После освобождения в 1945 году, стал одним из зачинателей нового югославского кино. Сначала попробовал себя в качестве актёра, позже, по собственному сценарию поставил первый послевоенный югославский художественный фильм — «Славица» (1946). Фильм был хорошо принят югославским зрителем.

Занимался педагогической деятельностью, был одним из основателей Высшей школы кино в Белграде, в которой был директором до 1950 года. Затем стал профессором в Белградской Академии театрального искусства и ректором Университета искусств в Белграде до выхода на пенсию. Был также президентом Союза культурных и художественных учреждений Югославии.

До смерти жил в маленьком городке Трибунь около Шибеника, занимался живописью, писал мемуары о театре периода национального освобождения Югославии.

Похоронен на Аллее почётных граждан Нового кладбища Белграда.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 1946 — Славица
 1949 — Barba Žvane
 1952 — Hoja! Lero!

Сценарист 
 1946 — Славица
 1949 — Barba Žvane

Актёр кино 
 1946 — В горах Югославии — учитель Иво и комиссар Драже Михайлович
 1947 — Živjeće ovaj narod — Иосип Броз Тито
 1951 — Major Bauk — Н. Попович
 1963 — Operacija Ticijan — Уго Боначич
 1963 — Dani
 1963 — Ubica na odsustvu — ''Бошкович

Актёр театра 
 Гамлет в «Гамлете» Шекспира,
 Оберон и Орсин в «Сне в летнюю ночь» Шекспира,
 Кристиан в «Сирано де Бержераке» Э. Ростана,
 Фауст в одноимённой трагедии И. Гёте,
 Британик в одноимённой пьесе Ж. Расина
 Раскольников в «Преступлении и наказании» Достоевского,
 князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского,
 Вася в «Квадратуре круга» В. Катаева

Награды 
 Орден Труда с Красным знаменем
 Орден «За заслуги перед народом» II степени с серебряной звездой
 Орден Братства и единства с серебряным венком
 медаль Партизанская память
 Премия Антифашистского вече народного освобождения Югославии (1973)

Примечания

Ссылки 

Преподаватели вузов Сербии
Ректоры вузов Сербии
Югославские партизаны
Родившиеся в Хваре
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Ректоры Университета искусств (Белград)